Weybridge is een plaats in het Engelse graafschap Surrey.

Weybridge kan daarnaast ook verwijzen naar:

 Weybridge (Canada), een plaats in de Canadese provincie Newfoundland en Labrador
 Weybridge (Vermont), een plaats in de Amerikaanse staat Vermont